Štěpán Benda může být:
 Štěpán Benda, též Štěpán Václav Benda (24. února 1911 Puclice – 12. června 2000 České Budějovice) – bývalý český a československý odbojář a politik.
 Štěpán Benda (kameraman) (* 1946 v Praze) – emigrant z roku 1968, žijící v Německu; kameraman, režisér, spisovatel, dopisovatel Britských listů, blogger.

Reference